SMS „Gazelle” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty:
 SMS „Gazelle” – pruska, a następnie niemiecka korweta typu Arcona z lat 50. XIX wieku
 SMS „Gazelle” – niemiecki krążownik lekki typu Gazelle z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich